

Cinema 
In Between – film del 1991 diretto da Thomas Constantinides
In Between – film del 1994 diretto da Yonfan, Sylvia Chang e Samson Chiu
In Between – film del 2005 diretto da Deborah Twiss

Musica 
In Between – gruppo musicale statunitense
In Between – EP di Rosie Thomas del 2001
In Between – album di Paul van Dyk del 2007
In Between – singolo dei Beartooth del 2015
In Between (The Feelies) – album del 2017